Смолин, Дмитрий:
 Смолин, Дмитрий Иванович (1833—1898) — купец I гильдии, потомственный почётный гражданин.
 Смолин, Дмитрий Петрович (1891—1955) — советский драматург и сценарист.